Ludwig Preller ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Preller (Philologe) (1809–1861), deutscher Altphilologe und Altertumswissenschaftler
 Ludwig Preller (Politiker) (1897–1974), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Preller (1822–1901), deutscher Landschaftsmaler